Борис Моисеевич Каган (12 мая 1918, Витебск — 7 ноября 2013, , Лос-Анджелес) — советский и российский учёный и конструктор в области автоматики, информатики и вычислительной техники. Доктор технических наук (1958), профессор, лауреат Сталинской премии (1949).

Биография 
Родился в семье юриста Моисея Александровича Кагана (1889—1966) и зубного врача Рахили Соломоновны Каган (урождённой Хацревиной, 1890—1967), уроженцев Витебска. Отец, из семьи купца второй гильдии, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, был председателем правления Всеукраинского государственного банка, затем работал в Наркомземе, после развода с первой женой (1941) был вторично женат на докторе медицинских наук, профессоре Белле Григорьевне Лейтес, заведующей организационно-методическим отделом Института ревматизма РСФСР.

В детские годы жил с родителями и младшей сестрой в Харькове, потом семья переехала в Москву. В 1941 году окончил с отличием Московский энергетический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». С 1940 года работал в лаборатории А. Г. Иосифьяна. 15 октября 1941 года ушёл добровольцем на фронт, принимал участие в обороне Москвы. Красноармеец  Каган воевал в составе 1-го стрелкового полка 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии,  участвовал в разведывательных операциях далеко впереди расположения частей дивизии, в том числе прикрывал отход Командующего 4-й армией генерал-лейтенанта (будущего Маршала Советского Союза) К.К. Рокосовского и его штаба во время ноябрьского наступления немцев на Москву.

В 1942 году, после разгрома немцев под Москвой бойцов  дивизии отвели на месяц на переформирование, поскольку она была сформирована в основном из необученных людей, которые не проходили военную службу, а Каган был в срочном порядке отозван из действующей армии на прежнее место работы для участия в выполнении специальных заданий Правительства СССР по созданию военной техники, в том числе высокоточных приборов для радиолокационных станций управления артиллерийским огнём и авиации - бесконтактных сельсинов БС-627. Уже в декабре 1942 года системы огневой наводки, созданные на их основе, применялись в битве за Сталинград. В этот же период в институте были разработаны и сданы на вооружение Красной армии новые образцы мин и взрывателей, автоматический наводчик противотанковой пушки (АНПП-627) конструкции Б.М. Кагана и П.В. Исаева, за что он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1946 году защитил диссертацию кандидата технических наук. В 1944—1949 годах возглавлял комплекс работ по созданию на новых технологических основах системы дистанционного управления пушечными установками на туполевской «летающей крепости» Ту-4. За эти работы Б. М. Каган и Н. Н. Шереметьевский были в 1949 году удостоены Сталинской премии.

В 1950-е годы работал над решением проблемы повышения точности работы регуляторов частоты бортовых источников питания и повышения точности траекторий баллистических ракет. За эту работу в 1958 году ему была присвоена учёная степень доктора технических наук без защиты диссертации. Был участником космической программы по запуску первого искусственного спутника и пилотируемого космического корабля.

С 1953 года занимался проблемами электронной вычислительной техники и её применения для инженерных расчётов и управления. Участвовал в создании одной из первых ламповых ЭВМ и первых полупроводниковых управляющих вычислительных машин, в том числе в разработке малогабаритной электронной вычислительной машины М-3.

Один из основателей Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики (ВНИИЭМ), где организовал и возглавил отдел вычислительной техники (позже заместитель директора института). Основатель и первый заведующий кафедрой «Электронные вычислительные машины и системы» Московского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1961 году основал и возглавил кафедру «Автоматика и средства автоматизации» Московского машиностроительного института, затем вычислительный центр, лаборатории автоматики и электроники там же. В 1966 году стал заведующим кафедрой «Вычислительная техника» в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.

Автор монографий и учебных пособий по вычислительной технике и автоматизации, изобретений.

Последние годы жизни с женой Натальей Григорьевной Валентиновой (род. 1930) и дочерью Марией жил в Лос-Анджелесе.

Урна с прахом Б. М. Кагана захоронена в Москве на Донском кладбище (участок 10) .

Семья 
 Брат — физик-теоретик Юрий Моисеевич Каган; племянник — физик-теоретик Максим Каган. Сестра — писатель Елена Моисеевна Ржевская; была замужем за поэтом Павлом Коганом и литературоведом Исааком Крамовым.
 Первая жена — литератор Зоя Борисовна Богуславская.
 Сын — доктор технических наук Леонид Богуславский, учёный в области вычислительной техники и инвестор.
 Двоюродная сестра — актриса Валентина Григорьевна Вагрина.
 Двоюродные братья — писатель Захар Львович Хацревин, инженер Наум Александрович Роговин, химик Захар Александрович Роговин.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (6 марта 1985) «За храбрость, стойкость и мужество проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне»
 орден Трудового Красного Знамени (24 ноября 1942) «За успешное выполнение специального задания Правительства СССР»
 орден Трудового Красного Знамени (17 июня 1961) «За успешное выполнение специального задания Правительства по созданию образцов ракетной техники, космического корабля-спутника "Восток" и осуществление первого в мире полета этого корабля с человеком на борту»
 орден «Знак Почёта» (27 декабря 1957) «За заслуги в деле создания и запуска в Советском Союзе Первого в Мире искусственного спутника Земли»
 медали в том числе:
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «Ветеран труда» (1974)
 Сталинская премия III степени (1949) «За создание системы дистанционного управления пушечными установками самолёта Ту-4»

Монографии 
 Основы следящего привода (с А. Г. Иосифьяном). М.—Л.: Госэнергоиздат, 1954. — 596 с.
 Малогабаритная электронная вычислительная машина М-3 (с соавторами). Серия «Передовой научно-технический и производственный опыт». Тема 40, № П-57-89. М.: ВИНИТИ, 1957.
 Решение инженерных задач на автоматических цифровых вычислительных машинах (с Т. М. Тер-Микаэляном). М.: Энергия, 1958. — 174 с.
 Решение инженерных задач на цифровых вычислительных машинах (с Т. М. Тер-Микаэляном). М.: Энергия, 1964. — 591 с.
 Цифровые вычислительные машины и системы (с М. М. Каневским). М.: Энергия, 1973. — 678 с.
 Magnetomotorische Speicher für elektronische Datenverarbeitungsanlagen. Leipzig — München: Akademische Verlagsgesellschaft, 1973. — 254 с.
 Системы связи УВМ с объектами управления в АСУ ТП (с А. И. Воителевым и Л. М. Лукьяновым). М.: Советское радио, 1978. — 304 с.
 Электронные вычислительные машины и системы. М.: Энергоатомиздат, 1979. — 528 с.
 Методы оптимального проектирования (с В. И. Геминтерном). М.: Энергия, 1980. — 159 с.
 Основы эксплуатации ЭВМ (с И. Б. Мкртумяном). М.: Энергоатомиздат, 1983. — 376 с.
 Основы проектирования запоминающих устройств большой ёмкости (с В. И. Адасько и В. Б. Пацом). М.: Энергоатомиздат, 1984. — 286 с.
 Электронные вычислительные машины и системы. Второе издание. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 552 с.
 Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики (с В. В. Сташиным). М.: Энергоатомиздат, 1987. — 303 с.
 Основы эксплуатации ЭВМ (с соавторами). М.: Энергоатомиздат, 1988. — 429 с.
 Computers, Computer Systems and Networks. М.: Мир, 1988. — 600 с.
 Электронные вычислительные машины и системы. Третье издание. М.: Энергоатомиздат, 1991. — 590 с.
 Soviet ABM early warning system: Satellite-based project. Delphic Associates, 1991. — 122 с.

Примечания

Ссылки 

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Выпускники МЭИ
Преподаватели МИИТа
Преподаватели МАМИ
Кибернетики СССР
Инженеры СССР
Лауреаты Сталинской премии
Конструкторы ракетно-космических систем
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Похороненные на Донском кладбище